Calendula maritima Guss., 1825 : un synonyme de Calendula suffruticosa subsp. maritima ;
 Calendula maritima Lowe ex DC., 1838 : un synonyme de Calendula suffruticosa subsp. maderensis (DC.) R. Govaerts (voir aussi : Calendula suffruticosa). 

Synonyme d'espèce d'Asteraceae (nom scientifique)